Шато-Гайар:

 Шато-Гайар (замок) — замок во Франции, Нормандия.
 Шато-Гайар (Эн) — коммуна во Франции, Бургундия.